Путна — многозначный термин.

Фамилия 

 Путна, Бржетислав (род. 1959) — чешский стрелок и тренер.
 Путна, Витовт Казимирович (1893—1937) — военный деятель РСФСР/СССР; комкор (1935)
 Путна, Мартин (род. 1968) — чешский историк.
 Путна, Мирослав (1904—1994) — чешский архитектор.

Населённые пункты 

 Путна — село в румынском жудеце Сучава

Реки 

 Путна — река в Ивано-Франковской области Украины
 Путна — река в румынском жудеце Сучава
 Путна — река в румынском жудеце Вранча, приток Сирета

Другое 

 Путна — жудец в Румынии между двумя мировыми войнами, ныне часть жудеца Вранча
 Путна — монастырь в Румынии

Примечания